De Coupe de la Ligue was een Frans bekertoernooi. De finale werd sinds 1998 in het Stade de France te Saint-Denis gespeeld. De winnaar kwalificeerde zich voor de UEFA Europa League (tot 2009 UEFA Cup). In september 2019 maakte de Franse voetbalbond (FFF) bekend het toernooi met ingang van het nieuwe seizoen te stoppen. Er had zich geen enkele omroep gemeld die het evenement tussen 2020 en 2024 zou willen uitzenden. Paris Saint-Germain won het toernooi negen keer en is hiermee recordhouder.

Overzicht finales